Нижнеколо́нский — хутор в Андроповском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Хутор расположен в 12 км западнее села Янкуль, в верховьях балки Колонской.

Расстояние до краевого центра: 52 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
Основан как немецкое поселение в Александровском (Пятигорском) уезде. Упоминается в «Памятной книжке Ставропольской губернии на 1904 год» как колония Нижняя. По сведениям за 1903 год, Нижняя входила в состав земель удельного ведомства, население колонии составляло 300 человек. В списке населённых мест Ставропольской губернии за 1909 год значится как Нижняя Немецкая колония. Последняя числилась в составе Янкульской волости 4-го стана Александровского уезда и насчитывала 20 дворов, 147 жителей, 2 торговых предприятия и 4 пруда. В окрестностях Нижней Немецкой располагались ещё две колонии — Средняя Немецкая и Верхняя Немецкая, также относившиеся к названной волости. Общее число колонистов во всех трёх поселениях составляло 524 человека.

В списке на 1916 год упоминается как Нижняя Колония, в более поздних списках — как хутор Нижне-Колонский.

В 1924 году в результате районирования Ставропольской губернии хутор вошёл в состав Курсавского района, образованного из волостей и населённых пунктов части бывшего Александровского уезда. В январе 1924 года президиум Александровского УИКа постановил определить в селении Нижнеколонском сельсовет со штатом из 2-х человек. В 1925 году территория Нижнеколонского сельсовета включала 6 хуторов: Верхняя Джалга, Верхняя Колония, Воронежский, Нижнеколонский (административный центр), Нижняя Джалга и Средняя Колония. Общая численность их населения составляла 1726 человек. Впоследствии Нижнеколонский сельсовет прекратил своё существование, а хутор Нижнеколонский был передан в состав Янкульского сельсовета с центром в селе Янкуль.

По «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» за 1925 год, в Нижнеколонском числилось 68 дворов, 451 житель, 1 начальная школа и 6 прудов. Согласно «Поселенным итогам переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю», хутор состоял из 71 двора с 503 жителями. В 1929 году на его территории образовалась сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Литвинова, основными видами деятельности которой являлись полеводство и животноводство.

С августа 1942 года Нижнеколонский находился в оккупации. Освобождён 18 января 1943 года.

В 1950-х годах колхоз им. Литвинова был объединён с колхозами им. Кирова (х. Верхняя Джалга) и им. Куйбышева (х. Верхнеколонский). В 1954 году колхоз им. Куйбышева влился в Янкульский колхоз им. Ленина (с 1963 — «Путь Ленина»).

После упразднения Курсавского района (1963) Нижнеколонский вошёл в состав Кочубеевского района Ставропольского края. С восстановлением Курсавского района (1970) хутор был вновь включён в состав последнего.

В мае 1991 года на основе бригады № 3 колхоза «Путь Ленина» в Нижнеколонском создан совхоз «Радужный», функционировавший в системе Министерства обороны РФ.

До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Янкульский сельсовет.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи 1926 года, в национальной структуре населения украинцы составляли 84,1 %, великороссы — 6,6 %, прочие — 9,3 %.

По данным переписи 2002 года, преобладающая национальность — русские (62 %).

Инфраструктура 
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Общественное открытое кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Андроповского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае